Jaroszewo ist Name folgender polnischer Orte:
Jaroszewo Drugie in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Mieścisko
Jaroszewo Pierwsze in selbiger Gemeinde 
Jaroszewo (Żnin) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Żnin
Jaroszewo Biskupie in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Bielsk
Jaroszewo-Wieś in selbiger Gemeinde 
Jaroszewo (Szczutowo) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Szczutowo